Nokia 6120 - північноамериканський варіант Nokia 6110. Не плутати з Nokia 6120 classic

Особливості
 Вбудовано 4 гри
 Калькулятор, годинник, будильник та календар
 Конвертер валют
 Працює як пейджер
 Налаштування профілів
 Випускався в трьох кольорах